est le  et dernier membre du Sanzo Ikko (à cette période de sa vie, intégrer ou pas le Sanzo Ikko n'était vraiment pas son souci premier. Il est devenu yokai après en avoir tué plus de 1000 dans un accès de rage), dans le manga et l'anime Saiyuki. Dans Dragon Ball, son rôle est joué par Oolong

Avant qu'il n'intègre le groupe, il s'appelait Cho Gono. C'est peu après qu'il change de nom. Son nouveau nom signifie : « les huit préceptes », et est homophone de 8 fois qui se dit bien hakkai, mais s'écrit  (le  kanji change).
 	
Contrairement aux autres membres du groupe, Hakkai n'est pas armé, mais utilise une technique spéciale en mobilisant son Ki. Quand il attaque, il s'en sert le plus souvent pour lancer une boule d'énergie. Il peut aussi créer une barrière ou même soigner des gens (mais cela dépend de son état physique).

Histoire personnelle

Hakkai a grandi dans un orphelinat catholique. Il y souffrait beaucoup de la solitude et se demandait aussi s'il retrouverait un jour sa sœur (ce qui s'est passé quelques années plus tard). Cependant, comme il ne savait pas que c'était elle, il a commencé à sortir avec elle. 

Peu après son installation comme professeur dans un village, sa sœur sera enlevée par des membres d'un clan Yokai (les Iso) afin d'être offerte en sacrifice au clan de Mao les Cent Yeux, et d'empêcher l'extermination du Clan Iso. Fou de rage, il se précipite pour la délivrer mais arrive trop tard. Il va ainsi exterminer tous les Iso puis le clan de Mao les Cent Yeux (dans le château de ce dernier). Une fois le seuil des 1000 yokais franchi, Hakkai en devint un à son tour.

Personnalité et relations avec les autres 
Hakkai est très gentil et se comporte en vraie mère poule. Il a d'ailleurs dit de lui-même qu'il voulait aider Genjo Sanzo à  (Goku et Gojyo)

Avec Goku
Hakkai s'entend très bien avec Goku, et n'hésite pas à s'excuser auprès de lui quand il ne peut pas s'arrêter dans une ville alors que ce dernier a faim, ou bien lorsqu'il ne reste plus de nourriture, et qu'il en réclame. Il l'aide aussi à prendre conscience de la nécessité de . 

Avec Sanzo
Hakkai aide Sanzo à diriger le groupe, et notamment à empêcher que les disputes entre Gojyo et Goku ne dégénèrent, et que Sanzo, en réagissant de façon impulsive, ne casse la cohésion du groupe.

Avec Gojyo
Hakkai est très proche de Gojyo depuis que ce dernier l'a recueilli et soigné. Il n'hésite pas à lui confier, dans le tome 6 de Reload, des pensées très personnelles. Dans l'épisode 39 intitulé pluie (saison 2), on le voit demander à Gojyo, au beau milieu d'un combat contre Zenon et Shien s'il va bien alors que lui-même est blessé. Cette réaction mise en relation avec une autre beaucoup plus violente face à Ritoten, à la suite d'une allusion concernant une relation  entre eux, laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose entre eux, et contribue à donner une tonalité shonen-ai à l'œuvre (registre dans lequel l'auteur, Minekura, est spécialisée).

Personnage de Saiyuki

en:Cho Hakkai (Saiyuki)
it:Cho Hakkai